Malick Coulibaly peut désigner :
 Malick Coulibaly (1971-), magistrat et homme politique malien ;
 Issa Malick Coulibaly (1953-),  médecin et homme politique ivoirien.